Esistono più comuni francesi con questo nome

Montbel – Ariège
Montbel – Lozère
Il nome è passato come patronimico di una famiglia della nobilità della Alta Garonna, il cui esponente più noto fu:

Guillaume Isidore, conte di Montbel – uomo politico francese e ministro di Carlo X di Francia († 1861)